La saison 2011-2012 est la  du Championnat de France de roller in line hockey, qui porte cette saison le nom de Ligue Élite. Les Champions en titre sont les Artzak d'Anglet, 10 équipes participent à cette compétition, dont 2 promus, Paris XIII et Reims RHR

Équipes engagées 

 Diables de Rethel
 Hawks d'Angers
 Ecureuils d'Amiens
 Yéti's de Grenoble
 Artzak d'Anglet
 Corsaires de Paris XIII
 Fous du bitume de Villeneuve
 Anges de Nice
 Rapaces de Reims
 Conquérants de Caen

Formule de la saison

Déroulement de la saison 
Le championnat de France de Ligue Elite se déroule sous la forme d’une compétition en matchs aller-retour comportant 10 participants avec une phase de qualification et des phases finales. 
Les phases finales play-off consistent en séries de matchs allers et retours avec élimination. Le résultat de chaque série est établi à la différence de but des deux rencontres.

Les équipes classées de la  à la  sont qualifiées pour les phases finales play-off qui consistent en séries de matchs allers et retours avec élimination, le résultat de chaque série est établi à la différence de but des 2 rencontres. Les équipes classées  et  rencontrent respectivement les équipes classées  et . Les vainqueurs de ces deux matches rencontrent respectivement en demi-finale les équipes classées  et 

Les équipes classées à la  et  participent au championnat de France de Nationale 1 la saison suivante.

Attribution des points 

Le classement est établi en totalisant les points marqués pour chaque rencontre. Un match rapporte 3 points au vainqueur et 0 point au perdant. En cas de match nul, chaque équipe se voit attribuer 1 point. Une équipe déclarant forfait se voit attribuer 2 points de pénalité (-2).
En cas d’égalité de nombre de points entre équipes, on les départage de la façon et dans l’ordre suivants :
 Différence de but particulière (uniquement pour une égalité entre 2 équipes)
 Différence de but générale
 L’équipe ayant marqué le plus de buts
 L’équipe ayant le moins de temps de pénalité

Résultats

Classement 
Classement à la

Tableau Playoff

Références 

Compétition de roller in line hockey en France
Roller in line hockey M1